La Couture (Pas-de-Calais)
 La Couture (Vendeia)